Eichenmühle ist der Ortsname von

 Eichenmühle (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Eichenmühle (Fleischwangen), Ortsteil der Gemeinde Fleischwangen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Eichenmühle (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Eichenmühle (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt i.d.OPf., Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Eichenmühle (Neuhof an der Zenn), Ortsteil des Marktes Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Eichenmühle (Plankenfels), Ortsteil der Gemeinde Plankenfels, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Eichmühle